Sam H. Harris (theaterproducent) (1872-1941), Amerikaans theaterproducent, -manager en -eigenaar
 Sam Harris (entertainer) (1961), Amerikaans acteur en zanger
 Sam Harris (schrijver) (1967), Amerikaans atheïst, neurowetenschapper, filosoof en non-fictieschrijver
 Sam Harris (rugbyspeler) (1980), Nieuw-Zeelands rugbyspeler
 Sam Harris (basketballer) (1984), Australisch basketballer